Юлія Гергес і Полона Герцог були чинними чемпіонками, але Гергес вирішила не брати участі.
Герцог грала в парі з Іриною-Камелією Бегу, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Марія Хосе Мартінес Санчес і Франческа Ск'явоне.Наталі Грандін і Владіміра Угліржова виграли титул, перемігши у фіналі пару Віра Душевіна і Галина Воскобоєва з рахунком 7-6(7–5), 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Korea Open, парний розряд
2011